

Сенека-Фоллс — місто, штат Нью-Йорк
 Сенека-Фоллс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк